«El amor brujo» hace referencia a varios artículos:

Obras artísticas 
 El amor brujo (1915), ballet de Manuel de Falla;
 El amor brujo (novela) (1932), novela de Roberto Arlt;
 El amor brujo (película de 1949), dirigida por Antonio Román;
 El amor brujo (película de 1967), dirigida por Francisco Rovira Beleta;
 El amor brujo (película), dirigida por Carlos Saura en 1986.